(3641) Уильямс-Бэй () — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 24 ноября 1922 года американским астрономом бельгийского происхождения Жоржем ван Бисбруком в Йеркской обсерватории и назван в честь деревни , рядом с которой расположена эта обсерватория.

См. также 
 Список астероидов (3601—3700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Жоржем ван Бисбруком